

Населені пункти та їхні частини

 Ґульчево — село в гміні Барцин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґульчево — село в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Ґульчево — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Ґульчево — частина села Старе Ґульчево в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки